Kommunikation im Internet kann zweierlei bedeuten:

 Kommunikation von Computern über das Internet, siehe Internet, Computernetzwerk.
 Zwischenmenschliche Kommunikation über das Internet, siehe Computervermittelte Kommunikation